SFMBT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 866 амінокислот, а молекулярна маса — 98 141.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, регуляція транскрипції, диференціація, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки